Jüdischer Friedhof Zakopane steht für:

 Alter jüdischer Friedhof Zakopane
 Jüdischer Friedhof in Zakopane (1931)